Pleosporaceae är en familj av svampar. Pleosporaceae ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

De skiljer sig från svampar inom släktet Leptosphaeria genom att sporerna är avdelade inte bara genom tvär- utan även med längdväggar. Flera arter orsakar sjukdomar hos kulturväxter som Pleospora herbarum som orsakar sotdagg hos betor och Pleospora trichostoma i olika former som orsakar trim- och fläcksjuka hos korn.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleosporaceae